Puchol je nejednoznačné označení pro několik rodů šelem z dvou podčeledí:

 pucholové madagaskarští (Euplerinae)
 rod Eupleres – puchol malý (E. goudotii)

 pucholové asijští (Hemigalinae)
 rod Chrotogale – puchol skvrnitý (C. owstoni)
 rod Diplogale – puchol hnědý (D. hosei)
 rod Hemigalus – puchol žíhaný (H. derbyanus)